Imię i nazwisko Paul Winter nosili lub noszą m.in.:
 Paul Winter (1894-1970) – niemiecki kompozytor
 Paul Winter (1904-1969) – czeski i brytyjski historyk, badacz dziejów Jezusa Chrystusa
 Paul Winter (1906-1992) – francuski lekkoatleta, dyskobol
 Paul Winter (ur. 1939) – amerykański saksofonista
 Paul Winter (ur. 1997) – niemiecki skoczek narciarski